Маклецкий — русская фамилия. Известные носители:

 Маклецкий, Илья Захарович — один из управляющих екатеринбургским отделением Сибирского торгового банка.
 Маклецкая, Анна Ильинична — оперная певица.